Куркумата (Curcuma) е род покритосеменни растения от семейство Джинджифилови (Zingiberaceae).

Основни видове 
Родът включва над 80 вида растения с тропичен произход.

= Източници 

=